Ла-Кросс (; LaCrosse) — топоним США.

Топоним США 
Населённые пункты
 Ла-Кросс — город в Висконсине, административный центр одноимённого округа.
  — городок в штате Вашингтон.
  — городок в Виргинии.
  — городок в Индиане.
  — город в Канзасе, административный центр округа Раш.
 Ла-Кросс — город во Флориде.
Прочие топонимы
 Ла-Кросс — округ в Висконсине.
 Ла-Кросс — тауншип в Миннесоте.

См. также 
  — американская компания, выпускающая электронику
 Епархия Ла-Кросса
 Buick LaCrosse — автомобиль
 MGM-18 Lacrosse — баллистическая ракета
 
 Кросс